La résidence du Gouverneur (Governor's Mansion en anglais) peut faire référence, aux États-Unis et dans certains pays du Commonwealth, aux résidences officielles de gouverneurs et de lieutenants-gouverneurs, dont :
 au Canada :
 la résidence du Gouverneur à Fredericton, dans la province du Nouveau-Brunswick, demeure du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick,
 aux États-Unis, la résidence du gouverneur désigne la résidence officielle des gouverneurs d'État, parmi lesquelles :
 la résidence du gouverneur du Wisconsin, à Maple Bluff, dans le comté de Dane.